Морено Гонсалес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Морено Гонсалес, Насарио (1970—2014) — мексиканский наркобарон, основатель и лидер одного из крупнейших наркокартелей Мексики Ла Фамилиа.
 Морено Гонсалес, Хуан Карлос (1911—1983) — парагвайский музыкант, композитор.